Pasquale Domenico Romano, noto come Sergente Romano – ufficiale dell'esercito borbonico e brigante
Pasquale Romano – autore televisivo